Уетосачи има више значења:

 Уетосачи (Бокојна), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Уетосачи (Гвачочи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Уетосачи (Гвазапарес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику